Жалаулы́ — топоним в Казахстане:
 Жалаулы — село в Райымбекском районе Алматинской области.
 Жалаулы — село в Актогайском районе Павлодарской области.
 Жалаулы — бессточное солёное озеро в Иртышском районе Павлодарской области.